René Heinzl (* 6. September 1977 in Wien) ist ein österreichischer Unternehmer mit einem Hintergrund in Technologieberatung und Industrieautomatisierung. Er ist besonders dafür bekannt, wichtige Beiträge zum Klimaschutz mit KI-Lösungen zu leisten.

Leben und Karriere 
René Heinzl gründete und leitete eine Reihe von Unternehmen, darunter Brantner Digital Solutions, Building Digital Solutions 421 und Dr. Heinzl Consulting, und war unter anderem als Chief Information Officer (CIO) bei MTB Beteiligungen AG tätig. In diesen Funktionen war er für die Entwicklung und Umsetzung innovativer Strategien und Technologien verantwortlich und wurde für seine Arbeit mehrfach ausgezeichnet (siehe Auszeichnungen).

Im Laufe seiner Karriere hat Heinzl mit einer Reihe von internationalen Unternehmen und Institutionen zusammengearbeitet, darunter Sony (Tokyo), Intel (Hillsboro), TU Wien, Silvaco (UK), Canon Europe Group (Peugeot S.A.) und die österreichische Post AG.

Heinzl verfügt über eine fundierte Ausbildung in Elektrotechnik, Informatik und Technischer Physik. Er promovierte 2007 an der TU Wien zum Doktor der Technik (Dr. techn.) mit den Schwerpunkten Halbleiterphysik und Theoretische Computerwissenschaften, nachdem er 2003 das Studium als Diplomingenieur (DI) in Elektrotechnik an der TU Wien abschloss. Davor hatte René Heinzl die Matura an der HTL Donaustadt in der Abteilung Elektrotechnik abgelegt. Durch diese Ausbildungen und Erfahrungen in diversen Unternehmen verfügt René Heinzl über ein breites Spektrum an Fähigkeiten, darunter Geschäftsentwicklung, Technologieintegration, Projektmanagement sowie Forschung und Entwicklung.

Wirken 
Heinzl hat langjährige Erfahrung in der Leitung von Teams und hat erfolgreich eine Vielzahl von Transformations- und M&A-Projekten in verschiedenen Branchen abgeschlossen, darunter Einzelhandel, Zugangskontrolle sowie Druck- und Verlagswesen. Er hat auch bedeutende Beiträge in Bereichen wie künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen sowie in der Anwendung von Smart Contracts für Kryptowährungen und Blockchain geleistet. Er besitzt auch fundierte Kenntnisse im wissenschaftlichen Rechnen und in der mathematischen Modellierung sowie in der Halbleiterphysik. Während seiner Karriere hat Heinzl strategische Partnerschaften mit Universitäten und Unternehmen in den Vereinigten Staaten und Europa aufgebaut.

Auszeichnungen und Ehrungen

Weblinks 
 Hawkeye erkennt sämtliche Störstoffe

Einzelnachweise 

Unternehmer (21. Jahrhundert)
Unternehmer (Österreich)
Österreicher
Geboren 1977
Mann